Первый этап Кубка мира по биатлону 2013/2014 прошёл в шведском Эстерсунде (вт, 24 ноября — вс, 1 декабря 2013 года).

Жирным выделено наибольшее количество медалей каждого качества.

Расписание соревнований 
Время начала соревнований CET (МСК = CET + 03:00).

* Индивидуальная гонка у женщин на этапе Кубка мира по биатлону перенесена на один день. Соревнования должны были пройти 27 ноября, но их проведению помешали очень сильный ветер и снег с дождём. Гонка была перенесена на 28 ноября.

** Женская гонка преследования остановлена из-за непогоды; мужская гонка преследования отменена по той же причине.

Результаты

Смешанная эстафета 
Гонка прошла 24 ноября 2013 года. Третьей к финишу пришла сборная Франции, но была наказана двухминутным штрафом из-за того, что Мартен Фуркад использовал только два дополнительных патрона из трёх на последней стрельбе.

Женская индивидуальная гонка 
Гонка прошла 28 ноября 2013 года.

* Тура Бергер — победительница Кубка мира 2012/13.

Мужская индивидуальная гонка 
Гонка прошла 28 ноября 2013 года.

* Мартен Фуркад — победитель Кубка мира 2012/13.

Женский спринт 
Гонка прошла 29 ноября 2013 года.

Мужской спринт 
Гонка прошла 30 ноября 2013 года.

Женская гонка преследования 
Гонка прошла 1 декабря Была остановлена после третьего огневого рубежа из-за непогоды (порывы ветра доходили до 60 км/ч)

Мужская гонка преследования 
Была отменена по той же причине, что и женская. Должна была пройти 1 декабря

Лидеры общего зачёта 
Лидеры общего зачёта Кубка мира после первого этапа:

Лучшие личные результаты в карьере 

  Батист Жути — 13 место в спринте
  Миланко Петрович — 31 место в спринте
  Корнел Пукьяну — 48 место в спринте

  Тириль Экхофф — 5 место в индивидуальной гонке
  Ирина Старых — 5 место в спринте
  Доротея Вирер — 8 место в индивидуальной гонке
  Кадри Лехтла — 15 место в индивидуальной гонке
   — 20 место в индивидуальной гонке
  Хильде Фенне — 21 место в индивидуальной гонке
  Франциска Пройс — 27 место в спринте
  Катарина Иннерхофер — 33 место в индивидуальной гонке
  Грете Гайм — 39 место в индивидуальной гонке
   — 52 место в индивидуальной гонке

Дебют на этапах Кубка мира 

  Батист Жути — 13 место в спринте

  Мона Брурссон — 40 место в индивидуальной гонке
  Франциска Пройс — 44 место в индивидуальной гонке
  Аня Эржен — 54 место в индивидуальной гонке
  Юри Танака — 81 место в индивидуальной гонке

Примечания

Ссылки 
 Первый этап на сайте IBU
 IBU Datacenter — удобная программа для отслеживания результатов

1-й этап